Der Stabhochsprung der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1987 wurde vom 5. bis 7. August 1987 im Olympiastadion der italienischen Hauptstadt Rom ausgetragen.

In diesem Wettbewerb errangen die Stabhochspringer aus der Sowjetunion mit Gold und Bronze zwei Medaillen. Weltmeister wurde der Titelverteidiger und Weltrekordinhaber Serhij Bubka. Er gewann vor dem französischen Olympiadritten von 1984 Thierry Vigneron. Bronze ging an Rodion Gataullin.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Weltmeister Serhij Bubka aus der Sowjetunion verbesserte seinen eigenen WM-Rekord im Finale am 5. September um fünfzehn Zentimeter auf 5,85 m.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
3. September 1987

24 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 5,55 m. Fünf Athleten übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den nächstplatzierten Sportlern (hellgrün unterlegt) auf eine Mindestzahl von zwölf Springern aufgefüllt. Auf den Plätzen sechs bis neun hatten vier Springer 5,50 m gemeistert. Die Ränge zehn bis vierzehn belegten fünf weitere Athleten mit übersprungenen 5,40 m, die ebenfalls zum Finale – mit mindestens zwölf Sportlern – zugelassen wurden.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
5. September 1987

Weblinks 
 IAAF World Championships in Athletics, 2nd IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 26. März 2020
 Men Pole Vault Athletics II World Championship Rome (ITA) 1987 auf todor66.com (englisch), abgerufen am 26. März 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Pole Vault, Rome 1987 (PDF 10,3 MB, S. 165), englisch, abgerufen am 26. März 2020

Video 
 Bubka Biomechanics World Championship 1987 auf youtube.com, abgerufen am 26. März 2020

Einzelnachweise 

Stabhochsprung der Manner